Shonan Maru No.1 (schip, 1971) - walvisjager
 Shonan Maru No.2 (schip, 1972) - walvisjager